Ресса — топоним в России:
 
 Ресса — река в Калужской области.
 Ресса — деревня в Сухиничском районе Калужской области.
 Ресса — деревня в Юхновском районе Калужской области.

См. также 
 Ресса, Мария (род. 1963) — филиппинско-американская журналистка и писательница, лауреат Нобелевской премии.